Idarnes är ett släkte av steklar. Idarnes ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fikonsteklar
Idarnes